Соревнования по скоростному спуску в горнолыжном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 1994 прошли 13 февраля. Это была первая дисциплина горнолыжной программы Игр в Лиллехаммере, которая прошла на следующий день после церемонии открытия. Скоростной спуск состоялся в Квитфьелле, горнолыжном курорте в Рингебу, в 50 км севернее Лиллехаммера.

Мужчины на Олимпийских играх соревновались в скоростном спуске 13-й раз подряд, начиная с 1948 года.

Чемпион Олимпийских играх в Альбервиле в этой дисциплине австриец Патрик Ортлиб стартовал и на этот раз и был близок к наградам: он занял 4-е место, уступив бронзовому призёру 0,14 сек. Бронзовый призёр Альбервиля в скоростном спуске Гюнтер Мадер выступил неудачно, став лишь 19-м.

Одним из главных фаворитов считался «хозяин трассы» норвежец Хьетиль Андре Омодт. Он стартовал седьмым и показал лучшее время, опередив лидировавшего на тот момент Марка Жирарделли на 0,30 сек. Следом на Омодтом на трассу отправился американец Томми Мо и сумел превзойти время норвежца на 0,04 сек. После Мо стартовали ещё многие сильные горнолыжники, но в итоге время американца так и осталось лучшим. Ближе всего к времени Мо «подобрался» канадец Эд Подивински, который уступил чемпиону 0,12 сек.

Томми Мо, которому через 4 дня после гонки исполнилось 24 года, на момент Олимпиады в Лиллехаммере не выиграл за карьеру ни одного этапа Кубка мира, в его активе было 2 третьих и одно второе место. Свой первый и единственный этап Кубка мира Мо выиграл через месяц, в марте 1994 года, в супергиганте в канадском Уистлере, а в скоростном спуске олимпийский чемпион-1994 так и не выиграл за карьеру ни одного этапа. Мо стал вторым американцем, выигравшим скоростной спуск на Олимпийских играх после Билла Джонсона, победившего в 1984 году в Сараево.

Хьетиль Андре Омодт выиграл для Норвегии первую в истории медаль в скоростном спуске, для него же самого это стало третьей олимпийской наградой после 2 медалей, выигранных 2 годами ранее в Альбервиле. Впоследствии он выиграл ещё 5 медалей, что сделало его самым титулованным горнолыжником в истории зимних Олимпиад.

Канадец Эд Подивински, для которого эта гонка стала дебютом на Олимпийских играх, за месяц до Олимпиады единственный раз за карьеру выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в австрийском Зальбахе и считался одним из претендентов на медали. Через 4 года в Нагано Подивински был близок к наградам в скоростном спуске, но занял 5-е место, уступив 0,08 сек бронзовому призёру.

Гонка была отмечена высокой плотностью результатов: трёх призёров разделили 0,12 сек, 14 горнолыжников проиграли чемпиону менее секунды и 28 — менее двух секунд.

Медалисты

Результаты 

 DNF — не финишировал
 DSQ — дисквалифицирован

Ссылки 
 Мужской скоростной спуск на Олимпиаде-1994 на сайте sport-reference.com 
 Мужской скоростной спуск на Олимпиаде-1994 на официальном сайте ФИС 
 Мужской скоростной спуск на Олимпиаде-1994 на сайте ski-db.com 

Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 1994